Педагогическое общество (1859—1879) — Санкт-Петербургское общество наставников и преподавателей.
 Педагогическое общество (с 1893) — Санкт-Петербургское общество взаимопомощи преподавателей.
 Педагогическое общество Московского университета (1898—1908) — научно-педагогическое и просветительское общество при Московском университете.
 Педагогическое общество СССР — научно-педагогическое и просветительское общество